Ante Popowski – macedoński poeta
 Henryk Popowski – polski nauczyciel, poseł na Sejm
 Józef Popowski – polski powstaniec, sybirak, działacz i publicysta polityczno-wojskowy
 Julian Popowski – polski kolarz szosowy
 Łukasz Popowski - polski szlachcic
 Maciej Popowski - polski filolog i dyplomata
 Nikoła Popowski - macedoński polityk, ekonomista
 Remigiusz Popowski - polski duchowny, językoznawca
 Sławomir Popowski - polski publicysta
 Stanisław Popowski - polski pediatra, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Stefan Popowski - polski malarz, rysownik, krytyk sztuki i architekt
 Tadeusz Popowski - polski inżynier kolejowy, przemysłowiec, senator
 Wojciech Popowski - polski koszykarz